Aleš Sodja, slovenski hokejist, * 26. april 1971, Jesenice.

Sodja dolgoletni član kluba HK Acroni Jesenice, kjer je v sezoni 2002 končal kariero. Leta 1997 je bil član slovenske reprezentance v hokeju na ledu.

Pregled kariere

|-
| Jugoslavija
| Svetovno ml. prvenstvo B
| 90
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 91
|
| 7
| 2
| 5
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 91/92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 92/93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 97
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Alpska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 97/98
|
|
| 4
| 10
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Alpska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 99/00
|
| 30
| 5
| 13
| 18
|
| 55
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 99/00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 25
| 15
| 25
| 40
|
| 62
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 00/01
|
| 20
| 10
| 16
| 26
| +17
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 14
| 9
| 7
| 16
| +5
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 12
| 12
| 10
| 22
|
| 45
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 120
| bgcolor="#7FFF00" | 58
| bgcolor="#7FFF00" | 87
| bgcolor="#7FFF00" | 145
| bgcolor="#7FFF00" | +22
| bgcolor="#7FFF00" | 206
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski levokrilni napadalci
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Jesenice